Valamonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valamonsaari (ö, lat 63,11, long 27,61), Norra Savolax, Kuopio, 
 Valamonsaari (ö, lat 62,79, long 27,71), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar